Cette page dresse une liste des législatures allemandes.

Legislatures
Allemagne
Legislatures